Echtenstein (flatgebouw) deels afgebroken woonflat in Amsterdam Zuidoost
Echtenstein (Emmen) afgebroken landhuis in Emmen